Emisch bezeichnet:

 einen sozialwissenschaftlichen Fachbegriff, siehe Emisch und etisch

Emisch ist der Name folgender Personen:
 Gustav Emisch (1825–1897), Tuchfabrikant, siehe Liste der Ehrenbürger von Luckenwalde
 Paul Emisch (1873–1956), Kaufmann und Tuchfabrikanten-Sohn, ab 1902 Besitzer und Namensgeber des Emisch-Hauses in Berlin, siehe  Villenkolonie Lichterfelde-West.